Щепуново — название населённых пунктов в Псковской области России:

 Щепуново — деревня в Локнянском районе.
 Щепуново — деревня в Усвятском районе.